Tibú kan syfta på:

Colombia 

 Tibú (kommun), Norte de Santander, 
 Tibú (ort), Norte de Santander,